A 6-a ediție a Campionatului Mondial de Atletism s-a desfășurat între 1 și 10 august 1997 pe Stadionul Olimpic din Atena, Grecia. Au participat 1785 de sportivi, veniți din 197 de țări.

Rezultate
RM - record mondial; RC - record al competiției; RN - record național; PB - cea mai bună performanță a carierei

Masculin

* Atletul a participat doar la calificări, dar a primit o medalie.

Feminin

* Atleta a participat doar la calificări, dar a primit o medalie.

Clasament pe medalii

Participarea României la campionat 
18 atleți au reprezentat România.

 Gabriela Szabo – 5000 m - locul 1
 Rodica Mateescu – triplusalt - locul 2
 Lidia Șimon – maraton - locul 3
 Felicia Țilea-Moldovan – suliță - locul 5
 Nicoleta Grasu – disc - locul 10
 Bogdan Tudor – lungime - locul 11
 Anuța Cătună – maraton - locul 11
 Florin Ionescu – 3000 m obstacole - locul 12
 Monica Iagăr – înălțime - locul 13
 Costel Grasu – disc - locul 16
 Alexandru Vasile – 1500 m - locul 18
 Stela Olteanu – 5000 m - locul 18
 Aurica Buia – maraton - locul 18
 Bogdan Țăruș – lungime - locul 19
 Nuța Olaru – maraton - locul 30
 Costel Grasu – lungime - locul 34
 Cristina Nicolau – triplusalt - locul 34
 Alina Tecuță – maraton -

Participarea Republicii Moldova la campionat 
Trei atleți au reprezentat Republica Moldova.

 Vadim Zadoinov – 400 m garduri - locul 21
 Inna Gliznuța – înălțime - locul 21
 Fedosei Ciumacenco – 20 km marș - locul 29

Note

Legături externe 

  6TH IAAF WORLD CHAMPIONSHIPS IN ATHLETICS

Atletism
1997
Sport în Grecia
Competiții sportive internaționale găzduite de Grecia